Can Cornell (Gualta), obra amb elements renaixentistes a Gualta (Baix Empordà)
 Can Cornell (Arenys de Munt), masia a Arenys de Munt (Maresme) 
 Can Cornell o Masia Graupera, masia de Sant Andreu de Llavaneres (Maresme)